Il doppio del torneo di tennis Hartford WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Maze e John McEnroe che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Van Winitsky 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Hank Pfister (semifinali)
 Mark Edmondson /  Van Winitsky (finale)

 William Maze /  John McEnroe (Campioni)
 Anand Amritraj /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hartford WCT 1978